

Качусово — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Качусово — селище, Шипуновський район, Алтайський край